

Персоналії 
 Ектон Джон Емеріх Дальберг, барон I, Джон Емеріх Дальберг-Актон (Dalberg Acton) (*10 січня 1834 — †19 липня 1902) — англійський історик та політичний діяч.
 Кіт Ектон (,  15 квітня 1958, Вайтчерч-Стофвілл) — колишній канадський хокеїст.
 Лаура Актон (італ. Laura Acton, 2 березня 1829, Мілан — 12 листопада 1915, Болонья) — представниця шляхетної родини Актон.

Топоніми

Ектон — місто, штат Мен
 Ектон — місто, штат Массачусетс
 Ектон — переписна місцевість, штат Каліфорнія

Ектон (Канберра) () — район в окрузі Північна Канберра столиці Австралії .